Лисиевские и Матьё — две тесно связанные друг с другом династии художников XVIII столетия, представители которых занимали должности придворных живописцев при различных немецких дворах.

Представители династии (в хронологическом порядке) 
 Лисиевский, Георг (1674—1750) — немецкий художник польского происхождения, работавший в Берлине.
 Гаск, Анна Розина де (1713—1783) — его старшая дочь, придворная художница в Ангальт-Цербсте
 Матьё, Давид (1697—1656) — её первый муж, художник-портретист, уроженец Берлина.
 Матьё, Георг Давид (1737—1778) — сын Давида Матьё от первого брака, придворный художник в Мекленбурге.
 Матьё, Леопольд (1750—1778) — сын Давида Матьё и Анны Розины, единокровный брат Георга Давида. Работал в Гёттингене.
 Матьё, Розина Кристиана Людовика (1748–1795) — дочь Давида Матьё и Анны Розины, писала жанровые сцены и натюрморты.
 Тербуш, Анна Доротея (Лисиевская-Тербуш; 1721—1782) — младшая дочь Георга Лисиевского, работала в Берлине.
 Лисиевский, Кристоф Фридрих Рейнгольд (1725—1794) — сын Георга Лисиевского. Работал в Берлине, Мекленбурге и Дессау.
 Лисиевская, Фридерика Юлия (1772—1856) — дочь Кристофа Лисиевского. Работала в Мекленбурге.